

Patronyme 

 Adam Wilk (1987-), joueur américain de baseball ;
 Agata Wilk (1986-), joueuse polonaise de volley-ball ;
 Brad Wilk (1968-), musicien américain ;
 Cezary Wilk (1986-), footballeur polonais ;
 Dorota Wilk (1988-), joueuse polonaise de volley-ball ;
 Jakub Wilk (1985-), footballeur polonais ;
 Max Wilk (1920-2011), écrivain et scénariste américain.

Statistique 
 Test de Shapiro-Wilk, test d'hypothèse.

Marine 
, nom de navire de la marine polonaise.